CWS est un code qui peut faire référence à :
 , dans les îles San Juan, dans l'État de Washington, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CWS est un sigle qui peut faire référence à :
 Canadian Wildlife Service (en français, Service canadien de la faune), une agence gouvernementale canadienne.
 Caucus for Women in Statistics, une société professionnelle pour les femmes en statistique.
 College World Series, phase finale du championnat de baseball de la Division I de la NCAA aux États-Unis

Code IATA des aéroports